Stavovských povstání bylo více:

v českých dějinách
Stavovský odboj roku 1547 – někdy nazývané též První české stavovské povstání roku 1547
České stavovské povstání – někdy nazývané též Druhé české stavovské povstání v letech 1618–1620

jinde
Protihabsburská povstání sedmihradských a uherských stavů v letech 1604–1711:
Povstání Štefana Bočkaje 1604–1606
Povstání Gabriela Betlena 1619–1626
Povstání Jiřího I. Rákócziho 1643–1645
Povstání Jiřího II. Rákócziho 1648–1660
Povstání Imre Thökölyho 1678–1685
Povstání Františka II. Rákócziho 1700/1703–1711